Gernhard ist der Familienname folgender Personen:

 August Gotthilf Gernhard (1771–1845), deutscher Pädagoge und Philologe
 Viktor Gernhard (1923–2014), deutscher Marinemaler und Illustrator